Никола́й Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9127; 26 ноября 1853.
 Попов, Николай Васильевич (1829—1879) — протоиерей, настоятель православного прихода в Хельсинки (1854—1879).
 Попов, Николай Васильевич (ум. 1895) — русский инженер-технолог.
 Попов, Николай Васильевич (1902—1975) — советский коми-пермяцкий поэт.
 Попов, Николай Васильевич (1907—1985) — советский театральный деятель, художественный руководитель, главный режиссёр и актёр театра.
 Попов, Николай Васильевич (1924—1998) — артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Николай Васильевич (1924—2019) — российский финансист, банкир.